Unter dem Namen Bower Award vergibt das Franklin Institute zwei Preise:

 Bower Award and Prize for Achievement in Science für wissenschaftliche Leistungen
 Bower Award for Business Leadership für Wirtschaftsleistungen